I Don't Care puede referirse a:
 "I Don't Care", una canción country de Webb Pierce de 1955 que fue versionada exitosamente en 1982 por Ricky Skaggs.
 "I Don't Care", una canción de 1977 del álbum Rocket to Russia de Ramones.
 "I Don't Care", una canción de 1977 de The Boys.
 "I Don't Care", una canción de 1978 de Elton John.
 "I Don't Care", una canción de 1992 de Shakespear's Sister. 
 "I Don't Care", una canción de 2000 de Angela Vía.
 "I Don't Care", una canción de 2005 de Ricky Martin.
 "I Don't Care", una canción de 2005 de Bratz Rock Angelz.
 "I Don't Care", una canción de 2007 de Apocalyptica, con Adam Gontier de Three Days Grace, esta se incluye en el álbum Worlds Collide.
 "I Don't Care", una canción de 2008 de Fall Out Boy.
 «I Don't Care», una canción de 2019 de Ed Sheeran y Justin Bieber.